«Gabriela Rodríguez» - conjunto del nombre propio Gabriela y el apellido Rodríguez - puede referirse a:

Personajes 
 Gabriela Rodríguez (1980-), productora de cine venezolana.
 Gabriella Rodríguez (1980-), badmintonista mexicana.
 Gabriela Rodríguez de Bukele (1985-), primera dama de El Salvador.
 Gabriela Rodríguez Ramírez (1953-), política mexicana.
 Gabriela Rodríguez Salazar (2005-), futbolista colombiana.

Véase también 
 Gabriel Rodríguez (desambiguación)